Uffington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Uffington, Lincolnshire, ort i England, 
 Uffington, Oxfordshire, ort i England, 
 Uffington, Shropshire, ort i England,